Unterfahrschutz steht für:
 Teil einer Schutzplanke zur Minderung des Unfallrisikos von Motorradfahrern
 Teil eines Geländewagens zum mechanischen Schutz des Unterbodens
 sicherheitsrelevantes Bauteil eines Nutzfahrzeuges, siehe Unterfahrschutz (Nutzfahrzeug)